Сима́ново — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Симаново — деревня в Вытегорском районе.
 Симаново — деревня в Шекснинском районе.

Кемеровская область 
 Симаново — деревня в Топкинском районе.

Костромская область 
 Симаново — деревня в Вохомском районе.

Пермский край 
 Симаново — деревня в Лысьвенском районе.

Псковская область 
 Симаново — деревня в Пушкиногорском районе.
 Симаново — деревня в Себежском районе.

Тверская область 
 Симаново — деревня в Краснохолмском районе.
 Симаново — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область 
 Симаново — деревня в Даниловском районе.
 Симаново — деревня в Белосельском сельском поселении Пошехонского района.
 Симаново — деревня в Пригородном сельском поселении Пошехонского района.

См. также 
 Большое Симаново — бывшее село в Юкаменском районе Удмуртии